A Equipe Turca de Copa Davis representa Turquia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Turkiye Tenis Federasyonu.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Turca)

Turquia